Tyee steht für:

 Tyee (Oregon), ein Ort im Douglas County, Oregon, USA
 Tyee Mountain, ein Berg auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada
 The Tyee, ein Online-Magazin in Vancouver, British Columbia, Kanada
 Teke-Tyee, eine Bantusprache in der Republik Kongo
 Tyee, ein Fahrradmodell der Firma Propain Bicycles